Едмунд Бофорт, 2. војвода Самерсета (1406 - Сент Олбанс, 22. мај 1455) је био енглески племић из породице Бофорт и важна личност Стогодишњег рата и Ратова ружа. Био је син Џон Бофорта, 1. грофа од Самерсета и Маргарет Бофорт. Био је најважнији савезник енглеске краљице Маргарете Анжујске, која је владала уместо свог ментално болесног супруга Хенрија VI. Познат је по свом жестоком ривалству са Ричардом Плантагенетом, 3. војводом од Јорка. Ричарда је наследио на месту главног енглеског заповедника при крају Стогодишњег рата, због чега су му се приписивао енглески пораз. Погинуо је у првој бици код Сент Олбанса предводећи ланкастерску војску против Ричарда Плантагенета и Ричарда Невила, грофа од Ворика.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1406.
Умрли 1455.
Породица Бофорт